Ladiges ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Ladiges (1935–2019), deutsche Fernsehansagerin, Autorin und Drehbuchschreiberin
 Pauline Yvonne Ladiges (* 1948), australische Botanikerin
 Peter Michel Ladiges (1933–2004), deutscher Hörspielregisseur
 Werner Ladiges (1910–1984), deutscher Zoologe

Ladiges steht für:
 Ladiges (Adelsgeschlecht)